Михаил Лещинский:
 Лещинский, Михаил Борисович (1945—2018) — советский и российский тележурналист, политобозреватель.
 Лещинский, Михаил Михайлович (1958—2006) — советский и российский хоккеист с мячом, чемпион мира.
 Лещинский, Михаил Осипович — советский военачальник
 Лещинский, Михаил Яковлевич (1872—1927) — харьковский фотограф начала XX века.